Gianni Farinetti – scrittore italiano
 Giuseppe Farinetti – teologo e alpinista italiano
 Oscar Farinetti – imprenditore e dirigente d'azienda italiano, figlio di Paolo
 Paolo Farinetti – partigiano, imprenditore e politico italiano, padre di Oscar